Wiener Verbindungsbahn steht für: 

die Bahnstrecke Wien Penzing–Wien Meidling
den Abschnitt Wien Matzleinsdorf–Wien Nordbahnhof der Stammstrecke (Wien)
das Gesamtnetz der ehemaligen Wiener Stadt- und Verbindungsbahn